Miramar kan syfta på:

Geografi

Argentina 

 Miramar (ort i Argentina), Córdoba,

Costa Rica 

 Miramar (ort i Costa Rica), Puntarenas,

Mexiko 

 Miramar, Tamaulipas, Tampico, 
 Miramar, Tuxpan, 
 Miramar, Santa María Yucuhiti, 
 Miramar, Candelaria Loxicha, 
 Miramar, Motozintla, 
 Miramar, Cacahoatán, 
 Miramar, La Grandeza, 
 Miramar, Atzalan, 
 Miramar, Socoltenango, 
 Miramar, San Pedro Pochutla,

Spanien 

 Miramar (kommun), Valencia, Província de València, 
 Miramar (kommunhuvudort i Spanien, Valencia, Província de València, lat 38,95, long -0,14),

USA 

 Miramar, Florida, Florida, Broward County, 
 Miramar Beach, Florida – en ort (CDP) i Walton County, i delstaten Florida, USA
 Marine Corps Air Station Miramar - marinkårsbas i Kalifornien

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar